Сен-Дізьє́-ле-Доме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Ліможа, 21 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 200,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Дізьє-ле-Домен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дізьє-ле-Домен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез